

Geografia

Italia 
 Sant'Elena – comune della provincia di Padova
 Sant'Elena – frazione del comune di Marsciano in provincia di Perugia
 Sant'Elena – frazione di Silea in provincia di Treviso
 Sant'Elena – isola della città di Venezia
 Sant'Elena Irpina – frazione di Pietradefusi in provincia di Avellino
 Sant'Elena Sannita – comune italiano della provincia di Isernia, in Molise 
 Quartu Sant'Elena – comune della città metropolitana di Cagliari

Stati Uniti 
 Monte Sant'Elena – stratovulcano attivo che si trova nello Stato di Washington, negli Stati Uniti, sulla costa pacifica

Altro 
 Sant'Elena – isola dell'Oceano Atlantico
 Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha – territorio britannico d'oltreoceano

Edifici religiosi

Sante e beate 
 Sant'Elena Imperatrice (Elena Flavia Giulia, poi Augusta, n.248- †329), venerata anche come Elena di Costantinopoli
 Sant'Elena di Auxerre (†418), discepola di Sant'Amatore di Auxerre, celebrata il 22 maggio
 Sant'Elena da Forest (†640), martire belga, celebrata il 18 giugno
 Sant'Elena di Arzamas, santa (tale solo per la Chiesa ortodossa) russa
 Sant'Elena di Laurino, santa italiana, nota anche come Eliena o Cilena
 Sant'Elena di Skövde (†1160), santa e martire svedese, celebrata il 31 luglio
 Sant'Elena Luyddog – sant'Elena di Caernarfon (Segontium, 340 – IV secolo), presunta imperatrice romano-bretone
 Elena Enselmini (1207-1231), religiosa italiana, venerata come beata dalla Chiesa cattolica e celebrata il 4 novembre

Cinema e TV 
 Sant'Elena (Napoleon auf St. Helena) – film del 1929 diretto da Lupu Pick
 Sant'Elena, piccola isola – film del 1943, diretto dai registi Umberto Scarpelli e Renato Simoni

Arte e letteratura 
 Sant'Elena (Cima da Conegliano) – dipinto a olio su tavola (40,6x32,4 cm) di Cima da Conegliano

Sport 
 Sant'Elena Quartu – società sportiva sarda militante in C2 negli anni '80

Pagine correlate 
 Saint Helena (toponimi anglofoni)
 Santa Elena (toponimi in lingua spagnola)